Urs Güntensperger (1967. november 24. –) svájci labdarúgócsatár.

Források 
Urs Günternsperger adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1967-ben született személyek
Svájci labdarúgók
Az FC Winterthur labdarúgói
A Lugano labdarúgói
A Young Boys labdarúgói
A Luzern labdarúgói
Az FC Zürich labdarúgói
Az Eintracht Frankfurt labdarúgói
Az FC Lausanne-Sport labdarúgói
A Basel labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek